Julieta Brandão Bueno (Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1981) é uma cantora brasileira.

Julieta Brandão é formada em Ciências Biológicas mas nunca exerceu a profissão. Atualmente Julieta canta e participa ativamente dos movimentos culturais e musicais no Rio de Janeiro e atua também como educadora musical e musicoterapeuta (pós graduada no CBM em 2016). Filha de Iracema Prestes Brandão, psicóloga nascida em Moscou em 1944, e Guilherme Bueno Ferreira, artista plástico que a iniciou na música ensinando os primeiros acordes no violão. Trabalhou nos palcos com artistas como, Áurea Martins, Luciana Rabello, Paulo Cesar Pinheiro, Paulão Sete Cordas, Casuarina, entre outros.

Ligações externas 
 Julieta Brandão

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Biólogos do Rio de Janeiro